Катарина Саксонска () може да се отнася за:

 Катарина Саксонска (1421–1476), курфюрстиня на Бранденбург
 Катарина Саксонска (1453–1534), херцогиня на Мюнстерберг
 Катарина Саксонска (1468–1524), ерцхерцогиня на Австрия-Тирол